Съществуват няколко вида инвестиции, които стартъп компания може да получи в зависимост от етапа на нейното развитие. Инвестирането в такъв вид компании се счита за рисково, но ако бизнесът е успешен може да доведе до голяма възвръщаемост на първоначално вложените средства.

Бизнес ангели (Business Angels) 
Това са група от хора или по-често един човек, който инвестира част от личните си средства в стартиращи компании, срещу дял от техния капитал. Това е най-рисковият вид инвестиция, защото компаниите се намират в своя начален или идеен стадий и не получават никакъв капитал. Размерът на тези инвестиции варира от 20 хил. евро до 500 хил. евро, в зависимост от това какви са нуждите на компанията.

Стартъп Акселератор (Startup Accelerator) 
Акселератори се наричат програми за стартиращи компании, които предоставят освен финансова помощ, но предоставят своята мрежа от контакти с бизнеса, партньори и инвеститори на стартиращите компании.Този вид програми са обикновено в рамките на няколко месеца (от 3 до 6) като през това време екипът на компанията преминава през различни видове обучения и работа с ментор, който се грижи за успеха им. Първоначалната сума, която се инвестира е до 50 хил. евро, но съществуват акселератори, които инвестират и до 200 хил. евро в една компания.

Фондове за рисков и частен капитал (Private Equity and Venture Capital Funds) 
Те инвестират най-много пари в компании с потенциал за бърз растеж и голямо конкуретно предимство. Фондовете за рисков и частен капитал вземат дялово участие в компанията за определен период от време (около 5 години), като през това време работят с компанията за нейния по-голям успех и добра пазарна позиция. Инвестициите, които фондовете за рисков капитал правят възлизат на стойност до 10 млн. евро, докато тези за частен капитал инвестират над 100 млн. евро. Именно затова те правят по-малко на брой инвестиции, но във вече сигурни компании, а не стартъпи. Докато фондовете за рисков капитал се стремят да инвестират в стартъп компания "еднорог" (unicorn).

Източници